Osoby noszące nazwisko Krajewski
 Aleksander Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Andrzej Krajewski (ur. 1949) – polski dziennikarz i publicysta.
 Artur Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Henryk Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Juliusz Krajewski (1905-1992) – malarz, członek grupy "Czapka Frygijska"
 Konrad Krajewski (1899-1977) – polski wojskowy, generał brygady Ludowego Wojska Polskiego
 Konrad Krajewski (ur. 1963) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, kardynał
 Marek Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Michał Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Mirosław Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Rafał Krajewski (1834-1864) – dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych w powstaniu styczniowym
 Ryszard Krajewski (ur. 1945) – producent telewizyjny
 Rudolf Krajewski (1899-?) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Sebastian Krajewski (ur. 1975) – polski kompozytor i pianista. 
 Seweryn Krajewski (ur. 1947) – muzyk, kompozytor
 Stanisław Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Stefan Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Wiesław Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Wincenty Krajewski (1869-1923) – lekarz medycy, generał brygady Wojska Polskiego
 Władysław Krajewski – strona ujednoznaczniająca
 Włodzimierz Krajewski (ur. 1936) – polski polityk, menedżer, działacz spółdzielczy, poseł na Sejm IX i X kadencji.
 Wojciech Krajewski (ur. 1949) – polski koszykarz oraz trener koszykarski

Zobacz też 
 Krajewska